Эгюи́й (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Административный центр кантона Эгюий. Округ коммуны — Бриансон.

Код INSEE коммуны — 05003.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 419 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 265 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 180 были экономически активными, 85 — неактивными (показатель активности — 67,9 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 180 активных работали 174 человека (82 мужчины и 92 женщины), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 85 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Св. Иоанна Крестителя, перестроена в XVII веке, восстановлена в XIX веке.
 Часовня Сакре-Кёр, построена в XVIII веке рядом с приходской церковью. Возможно была часовней .
 Мэрия, построенная в 1892 году.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки